Слово відріг може означати:

 Відріг — короткий та вузький гірський хребет, що відходить від великого гірського ланцюга.

Топоніми:
 Отрог — село в Тамбовському районі Тамбовської області РФ.
 Чорний Отрог — село в Саракташському районі Оренбурзької області РФ.